

Palmarès 
Giochi olimpici
Anversa 1920: argento nei pesi welter.

Collegamenti esterni